Reconquista puede referirse a:

 Reconquista de la península ibérica, período histórico en el que en la península ibérica coexistieron reinos cristianos y musulmanes, ocurrido entre los siglos VIII y XV;
Guerra de la Reconquista, guerra librada por España entre 1808-1809 en busca del restablecimiento de la colonia española en Santo Domingo;
 Reconquista de Hispanoamérica, proceso de restauración militar de gobiernos leales a Fernando VII en las colonias españolas de América, tras el regreso de éste al trono de España después del interregno napoleónico. Este proceso se repitió en varias zonas de la región, incluyendo:
 Reconquista de Chile;
 Reconquista de la Nueva Granada;

Arquitectura 
 Palacio de la Reconquista, edificio de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina;

Hidrografía 
 Río Reconquista, curso de agua de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;

Localidades 
 Reconquista, ciudad de la Provincia de Santa Fe, Argentina;
 Puerto Reconquista, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina;

 Prensa 
 Reconquista, revista militar española fundada en 1950.

 Vías de comunicación 
 Calle Reconquista, vía de comunicación de Buenos Aires, Argentina;

 Otros 
 Reconquista (México), término popularizado por los escritores mexicanos Carlos Fuentes y Elena Poniatowska.
 La Reconquista'', juego de guerra español en el que los jugadores representan el período histórico referente a la península ibérica;